M31 oder M 31 steht für:
 Messier 31, die Andromedagalaxie
 Guided MLRS, Artillerierakete, Variante M31
 Autópálya M31, Autobahn in Ungarn
 Messerschmitt M31, ein Sport- und Schulflugzeug

M31